Il singolare del torneo di tennis Wrexham Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vladimir Volčkov che ha battuto in finale George Bastl 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Gilles Simon (primo turno)
 Julien Jeanpierre (primo turno)
 Stanislas Wawrinka (semifinali)
 Dick Norman (semifinali)

 Jan Vacek (secondo turno)
 Michael Ryderstedt (quarti di finale)
 Arvind Parmar (quarti di finale)
 Daniel Gimeno Traver (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wrexham Challenger 2005